Дура (фильм, 1991) — производство России. Режиссёр Алексей Коренев.
 Дура (фильм, 2005) — производство России. Режиссёр Максим Коростышевский.